N33 oder N 33 steht für:

 Nationalstraße 33 (Belgien), Nationalstraße in Belgien
 Route nationale 33, Nationalstraße in Frankreich
 N33 (Guinea), Fernstraße in Guinea
 N33 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo